Jerzy Boniecki (1929–2003) – polski publicysta
 Jerzy Boniecki (1933-2021) – polski pływak